Prairie Wind — двадцать седьмой студийный альбом канадского автора-исполнителя Нила Янга, изданный в 2005 году.

Об альбоме 
После эксперимента с соулом в альбоме Are You Passionate? и попыткой создать рок-оперу Greendale, Prairie Wind стал возвращением Янга к акустической стилистике альбомов Harvest и Harvest Moon. Альбом полон предсмертным настроением, по двум причинам: незадолго до начала работы над Prairie Wind в возрасте 87 лет умер отец Нила — спортивный журналист Скотт Янг, а у самого музыканта была диагностирована черепно-мозговая аневризма. Исполнитель успешно перенёс спасительную операцию и предстал на Live 8 в Барри, Онтарио с песней «When God Made Me». Вскоре после своего выхода, Prairie Wind получил статус «золотого» в США, а также был номинирован на «Грэмми» в категориях «Лучший рок альбом» и «Лучшее сольное вокальное рок исполнение» (песня «The Painter»). Альбом занял 11 место в чарте Billboard 200 и 3 место в канадском альбомном чарте.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Prairie Wind на сайте Discogs 

Альбомы 2005 года
Альбомы Нила Янга
Альбомы Reprise Records